

Geografia 
Rio Swan — na Austrália Ocidental

Estados Unidos 
Swan (Iowa) — vila
Swan Valley — cidade do Idaho
White Swan região censitário do estado de Washington

Outros usos 
The Swan — filme de 1956 com Grace Kelly
Swan (arma nuclear)
Swan (álbum) — da banda californiana Unwritten Law

Ver também 
Cisne — swan em inglês 

Desambiguações de topônimos